Pont romà (Mèrida), pont sobre el riu Guadiana a Mèrida, capital d'Extremadura.
 Pont romà de Lugo, pont sobre el riu Miño a Lugo, a Galícia.
 Pont romà del Gard, porció d'aqüeducte romà condicionada en un pont a tres nivells situat prop de Remoulins, al sud de França.
 Pont romà (Cangues d'Onís), construcció sobre el riu Sella a Cangues d'Onís, antiga capital d'Astúries.
 Pont del Diable (Martorell), pont d'origen romà entre Martorell i Castellbisbal sobre el riu Llobregat.
 Pont Cesti, pont de Roma que connecta una illa del Tíber amb el turó Janícul.
 Pont de Trajà, sobre el Danubi, el primer conegut al baix Danubi.